Aceasta este lista celor 782 de comune din departamentul  Somme , din Franța.

(CAA) Communauté d'agglomération Amiens Métropole, creată în 2000.

Somme